Прунн () — немецкий топоним.

 Прунн — старинный замок в Баварии.
  — район ярмарочной общины Айхендорф в округе Дингольфинг-Ландау, в Баварии.
  — район города Риденюург в Баварии.